San Blas kan syfta på:

 San Blas – spanska för helgonet Sankt Blasius
 M/S San Blas – ett motorfartyg

Geografi

Mexiko 

 San Blas, El Fuerte, 
 San Blas, Navolato, 
 San Blas, Nayarit, 
 San Blas kommun, Mexiko, Nayarit, 
 San Blas, Michoacán de Ocampo, Lázaro Cárdenas, 
 San Blas, Guerrero, Cutzamala de Pinzón,

Panama 

 Kuna Yala, provins, 
 San Blas-öarna –  en ögrupp bestående av mellan 350 och 400 öar

Papua Nya Guinea 

 Tatáu Island, ö, New Ireland,

Spanien 

 San Blas (del av en befolkad plats), Madrid, Provincia de Madrid, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Panamaförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar